Brdo čizama (groblje)
Brdo čizama (1969.), film